Ксеркс I (староперс. Xšayāršā, перс. خشایارشا‎, дав.-гр. Ξέρξης, івр. חשיארש הראשון‎) — іранський шах і давньоєгипетський фараон, син Дарія І.
 Ксеркс II (? — 423 до н. е.) — цар Персії з династії Ахеменідів, що правив з 424 по 423 р. до н. е.
 Ксеркс Вірменський (вірм. Շավարշ) (? -212 до н. е.) — п'ятий за ліком цар вірменського царства Софени й Коммагени.
 7211 Ксеркс (7211 Xerxes) — астероїд головного поясу.